Исходный код:

 Исходный код — написанный человеком текст компьютерной программы.
 Исходный код — технотриллер режиссёра Данкана Джонса